Het WK Basketbal voor vrouwen 1986 was de tiende editie van het wereldkampioenschap basketbal voor vrouwen. Twaalf landen die ingeschreven waren bij de FIBA, namen deel aan het toernooi dat gehouden werd in de Sovjet-Unie, van 8 augustus tot en met 17 augustus 1986. Het basketbalteam van de Verenigde Staten werd de uiteindelijke winnaar van het toernooi.

Schema

1ste/4de plaats

5de/8ste plaats

9de/12de plaats

Eindklassering

Teams

Teresa Edwards, Kamie Ethridge, Cindy Brown, Anne Donovan, Teresa Weatherspoon, Cheryl Miller, Fran Harris, Clarissa Davis-Wrightsil, Katrina McClain, Jennifer Gillom, Cynthia Cooper en Suzie McConnell. Bondscoach: Kay Yow.

Irina Goeba, Irina Gerlits, Olesja Barel, Jelena Tornikidoe, Irina Sviridenko, Olga Jakovleva, Irina Minch, Ljoedmila Moeravjeva, Jelena Kapoetskaja, Galina Koedrevatova, Larisa Koeriksja en Svetlana Koeznetsova. Bondscoach: Leonid Jatsjmenjov.

Lynn Polson, Misty Thomas, Anna Pendergast, Debbie Huband, Carol Hamilton, Janet Fowler-Michel, Bev Smith, Lori Clarke, Merlelynn Lange-Harris, Sandra Espeseth, Andrea Blackwell en Beth Cochran. Bondscoaches: Wayne Husey en Peter Kempbell.

Svatava Kysilkova, Anna Kotocova, Eva Kaluzakova, Irena Goldova, Ivana Kejvalova, Irena Lednicka, Ivana Kotikova, Hana Zarevucka, Erika Dobrovicova, Ivana Petrzelova, Irma Valova en Zdena Latalova. Bondscoach: Jan Karger.

Qingling Han, Lin Liu, Yanling Qu, Guang Ling, Chen Qiu, Jun Wang, Yuping Wang, Haixia Zheng, Xuedi Cong, Cuilan Xue, Qing Liu en Yuequin Zhang. Bondscoach: Davei Chan.

Externe link
 FIBA.com WK 1986

Wereldkampioenschap basketbal
Basketbal in de Sovjet-Unie
Basketbal
Basketbal in 1986
Sportevenement in Moskou
Sportevenement in Minsk
Sportevenement in Vilnius